Grabenstein ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Ansitz Sternbach (Innsbruck), vormals Burg Grabenstein, in Innsbruck-Mühlau
 Grabenstein (Villgratner Berge), 2665 m, in den Villgratner Bergen (Deferegger Alpen) über dem Villgratner Winkeltal

Grabenstein ist der Name folgender Personen:
 Graben zum Stein, österreichischer Uradel (historische Schreibungen)
 
 Johann Gottlieb Justus Grabenstein (?), Bürgermeister von Göttingen 1791–1807
 Leon Grabenstein (* 1999), deutscher Handballspieler